Le High Standard Hombre était un revolver de petit calibre basé sur le Colt Peacemaker. Il en diffère radicalement par son fonctionnement et l'absence de baguette sous le canon. Ses caractéristiques sont les suivantes :
Pays d'origine : 
Fonctionnement : double action/barillet basculant.
Organes de visée : guidon fixe (demi-lune)/Hausse réglable en direction.
Munition : .22 LR
Canon : 10,2-11,4 cm
Longueur : 24,13-25,4 cm
Capacité : 9 coups
Masse à vide: 709 g-716 g
Prix (,1972) : 57,95 à 62,95 US$
Variantes : High Standard Durango, High Standard Double-Nine et High Standard Longhorn

Sources
Shooter's Bible, n°65, édition 1973 (catalogue de VPC imprimé en 1972).

Révolver